Fuchslochbach ist ein Gewässername:

 Fuchslochbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Hacklberg, kreisfreie Stadt Passau, Bayern
 Fuchslochbach (Kerlesbach), linker Zufluss des Kerlesbachs (zur Jagst) vor Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fuchslochbach (Mühlebach), linker Zufluss des Mühlebachs (zum Angenbach) bei Häg, Gemeinde Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Fuchslochbach (Rinegger Bach), rechter Zufluss des Rinegger Bachs (Oberlauf des Nickelbergbachs, zum Katschbach, zur Mur) im Gemeindegebiet von St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Fuchslochbach (Töss), rechter Zufluss der Töss in Steg im Tösstal, Gemeinde Fischenthal, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

 Fuchslochsiefen, linker Zufluss des Becher Suthbachs  bei Oberbech, Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Fuchslochgraben